Az egymilliónál több lakossal rendelkező városok listája.

Kapcsolódó szócikkek 
 Metropolisz

Városok

en:List of towns and cities with 100,000 or more inhabitants
sq:Lista e qyteteve që kan mbi një milion banorë
uk:Міста-мільйонники світу